Естреља има више значења:

 Естреља (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Естреља (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Естреља, Куатро и Медио (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Естреља, Сол и Луна (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Естреља (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Естреља (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику